Кагульский округ:

 Кагульский округ (Бессарабия) — колонистская административно-территориальная единица Бессарабской области Российской империи в 1819—1834 годах.
 Кагульский округ — административно-территориальная единица Молдавской ССР в 1952—1953 годах.